Looman ist der Familienname folgender Personen:

 Julian Looman (* 1985), niederländisch-österreichischer Schauspieler
 Volker Looman (* 1955), deutscher Finanzanalytiker und Journalist

Siehe auch:
 Lohmann